Italien (på italiensk: Italia) kan henvise til

Statsdannelser og områder 
 Den Italienske Republik, i daglig tale blot Italien
 Romersk Italien – Roms opland under Romerriget
 Rigs-Italien – de dele af Italien, der før 1806 hørte under det Tysk-romerske rige.
 Republikken Italien (1802-1805) – en vasalstat til Frankrig med Napoléon Bonaparte som præsident
 Kongeriget Italien (1805-1814) – en vasalstat til Frankrig med Napoléon Bonaparte om konge
 Mellemitaliens Forenede Provinser – en vasalstat til Kongeriget Sardinien
 Kongeriget Italien (1861-1946) – en statsdannelse, der blev grundlagt af Victor Emanuel 2 i 1861 og varede indtil 1946.

Andre statsdannelser i området, der i dag udgør Italien, er
 Østgotiske kongerige (493-553)
 Lombardiske kongerige (568–774)

Film 
 Italien (dokumentarfilm) – en dansk dokumentarfilm fra 1938

Andet 
 Italia in Miniatura – en forlystelses og miniaturepark i Rimini
 Luftskibet Italia – et luftskib, der havarerede på Nordpolen